Єнотові — одна з давніх назв ссавців родини Віверових (Virerridae), походить від назви роду Генета (Genetta) - африканських "єнотів".
 Єнотові — одна з назв ссавців родини Nyctereutini родини Псових (Canidae), з типовим родом Nyctereutes - азійських "єнотів".
 Єнотові — одна з назв ссавців родини Ракунових (Procyonidae), з типовим родом Ракун (Procyon) - американських "єнотів".

Докладніше про ці та інші тлумачення поняття див. також на сторінці єноти.

Українська ономастика